8-ма дивізія→9-та дивізія→10-та дивізія
9-та дивізія — найменування дивізій у багатьох країнах у різні часи.

За родом військ

Авіаційні 
 9-та гвардійська штурмова авіаційна дивізія (СРСР)
 9-та авіаційна дивізія (США)
 9-та авіаційна дивізія (Третій Рейх)

Війська ППО 
 9-та зенітна дивізія (Велика Британія)
 9-та зенітна дивізія (Третій Рейх)

Гірські 
 9-та гірсько-піхотна дивізія «Норд»
 9-та гірсько-піхотна дивізія «Ост»

Кавалерійські 
 9-та кавалерійська дивізія (Німецька імперія)
 9-та кавалерійська дивізія (Російська імперія)

Піхотні, стрілецькі 
 9-та піхотна дивізія (Австралія)
 9-та піхотна дивізія (Британська Індія)
 9-та піхотна дивізія (Велика Британія)
 9-та піхотна дивізія (Канада)
 9-та піхотна дивізія (Німецька імперія)
 9-та резервна піхотна дивізія (Німецька імперія)
 9-та Баварська резервна дивізія (Німецька імперія)
 9-та піхотна дивізія (Південна Корея)
 9-та піхотна дивізія (Південний В'єтнам)
 9-та піхотна дивізія (Третій Рейх)
 9-та піхотна дивізія (Російська імперія)
 9-та гвардійська стрілецька дивізія (СРСР)
 9-а пластунська стрілецька дивізія
 9-та піхотна дивізія (США)
 9-та авіапольова дивізія (Третій Рейх)
 9-та піхотна дивізія (Франція)
 9-та піхотна дивізія (Японія)

Повітряно-десантні 
 9-та гвардійська повітряно-десантна дивізія
 9-та парашутна дивізія (Третій Рейх)

Танкові 
 9-та бронетанкова дивізія (Велика Британія)
 9-та танкова дивізія (СРСР)
 9-та бронетанкова дивізія (США)
 9-та танкова дивізія (Третій Рейх)
 9-та танкова дивізія СС «Гогенштауфен»

Інші 
 9-та дивізія протиракетної оборони (РФ)
 9-та дивізія лінкорів (США)
 9-та дивізія крейсерів (Імперський флот)